Jacques Cartier peut désigner :

Patronyme 

 Jacques Cartier (1491-1557), explorateur français ;
 Jacques Cartier (1907-2001), artiste et graveur médailleur (ne doit pas être confondu avec Jacques-Théodule Cartier (1884-1942) horloger joaillier) ;
 Jacques-Théodule Cartier (1884-1942), horloger joaillier (fils d'Alfred Cartier 1841-1925) (ne doit pas être confondu avec Jacques Cartier (1907-2001), artiste et graveur médailleur).

Toponyme

Endroits peuplés 
 MRC de La Jacques-Cartier, région de la Capitale-Nationale, Québec, Canada (population 28,389 en 2005)
 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, une municipalité de la MRC de La Jacques-Cartier (population 4920 en 2005)
 Ville de Jacques-Cartier, Québec, Canada, une banlieue de Montréal qui fusionna avec Longueuil en 1969
 Jacques-Cartier (village), Portneuf (municipalité régionale de comté), Québec, Canada
 Arrondissement Jacques-Cartier, Sherbrooke, province de Québec, Canada
 Le comté de Jacques-Cartier, ancien comté municipal du Québec
 Jacques-Cartier, circonscription électorale provinciale, région de Montréal, province de Québec, Canada
 Jacques-Cartier, ancienne circonscription fédérale du Québec (1867-1952)
 Jacques-Cartier—Lasalle, ancienne circonscription fédérale du Québec (1952-1966)

Parcs ou territoire non organisé 
 Parc national de la Jacques-Cartier, un parc de conservation de la région de la Capitale-Nationale, Québec, Canada (670 km² de superficie)
 Parc provincial Jacques Cartier, parc provincial de l'Île-du-Prince-Édouard
 Parc d'État Jacques Cartier, parc d'État de l'État de New York
 Parc Jacques-Cartier, parc urbain de Gatineau, en la province de Québec
 Zec de la Rivière-Jacques-Cartier, une zone d'exploitation contrôlée de la région de la Capitale-Nationale, Québec, Canada
 Lac-Jacques-Cartier, un territoire non organisé de la MRC de La Côte-de-Beaupré, dans la Capitale-Nationale, province de Québec, Canada.

Sites naturels 
 Mont Jacques-Cartier, montagne du Québec, Canada (1268 m d’altitude).
 Rivière Jacques-Cartier, rivière de la région de la Capitale-Nationale, Québec, Canada (161–177 km de longueur).
 Pointe du Fort Jacques-Cartier, Cap-Santé, Portneuf (municipalité régionale de comté), province de Québec, Canada.
 Baie de Jacques-Cartier, Saint-Augustin, MRC de la Basse-Côte-Nord, province de Québec, Canada.
 Détroit de Jacques-Cartier, dans le territoire non organisé de Lac-Jérôme, MRC de Minganie, province de Québec, Canada
 Lac Jacques-Cartier, source principale de la rivière Jacques-Cartier, situé dans la réserve faunique des Laurentides, dans le territoire non organisé de lac-Jacques-Cartier, MRC de La Côte-de-Beaupré, dans la Capitale-Nationale, au province de Québec, au Canada.
 Îlets Jacques-Cartier, Donnacona, Portneuf (municipalité régionale de comté), province de Québec, Canada.
 Pointe Jacques-Cartier, Gaspé, MRC de La Côte-de-Gaspé, province de Québec, Canada.

Ponts 
 Pont Jacques-Cartier, pont de Montréal, Québec, Canada (il y a un second pont du même nom à Sherbrooke)
 Pont du Fort-Jacques-Cartier, Cap-Santé, Portneuf (municipalité régionale de comté), province de Québec, Canada

Autres
 Jacques Cartier, station du métro de Rennes, France
 Fort Jacques-Cartier, Cap-Santé, Portneuf (municipalité régionale de comté), province de Québec, Canada (construit en 1759)
 Club-Jacques-Cartier, un arrêt ferroviaire à Linton, Portneuf (municipalité régionale de comté), province de Québec, Canada
 Lycée Jacques-Cartier, lycée de Saint-Malo, France
 Place Jacques-Cartier, place publique de Montréal (Québec, Canada)
 Ordre de Jacques-Cartier, société secrète canadienne (1926–1965)
 'Jacques Cartier', cultivar de rosier
 Deux navires portent le nom de

Voir aussi